Gonatopus, biljni rod iz porodice kozlačevki s pet vrsta iz istočne tropske i južne Afrike.

Vrste 
 Gonatopus angustus N.E.Br.
 Gonatopus boivinii (Decne.) Engl.
 Gonatopus clavatus Mayo
 Gonatopus marattioides (Peter) Bogner
 Gonatopus petiolulatus (Peter) Bogner

Sinonimi 
 Heterolobium Peter
 Microculcas Peter

Izvori 

Zamioculcadoideae